|-
| (84001) 2002 NE29||||13 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84002) 2002 NB38||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84003) 2002 NA52||||14 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84004) 2002 OT3||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84005) 2002 OC4||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84006) 2002 OJ4||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84007) 2002 OK12||||23 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84008) 2002 OP14||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84009) 2002 OM22||||31 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (84010) 2002 OZ23||||28 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 84011 Жан-Клод (Jean-Claude)||||23 липня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 84012 Делуїз (Deluise)||2002 PR||2 серпня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (84013) 2002 PZ5||||4 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84014) 2002 PG30||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84015) 2002 PV34||||5 серпня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (84016) 2002 PE37||||4 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84017) 2002 PF37||||4 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84018) 2002 PL37||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84019) 2002 PN37||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84020) 2002 PZ40||||4 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84021) 2002 PC41||||4 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84022) 2002 PR41||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84023) 2002 PX41||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84024) 2002 PB42||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84025) 2002 PN42||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84026) 2002 PO42||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84027) 2002 PE44||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84028) 2002 PN44||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84029) 2002 PT44||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84030) 2002 PY44||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84031) 2002 PZ45||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84032) 2002 PQ46||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84033) 2002 PT46||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84034) 2002 PL49||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84035) 2002 PX49||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84036) 2002 PF50||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84037) 2002 PH50||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84038) 2002 PQ50||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84039) 2002 PW50||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84040) 2002 PK54||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84041) 2002 PL55||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84042) 2002 PQ56||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84043) 2002 PA57||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84044) 2002 PB58||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84045) 2002 PN58||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84046) 2002 PF59||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84047) 2002 PZ59||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84048) 2002 PS60||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84049) 2002 PU60||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84050) 2002 PY60||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84051) 2002 PL63||||11 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84052) 2002 PB69||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84053) 2002 PS71||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84054) 2002 PE84||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84055) 2002 PM84||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84056) 2002 PK86||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84057) 2002 PL93||||14 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84058) 2002 PQ101||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84059) 2002 PV104||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84060) 2002 PV112||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84061) 2002 PJ113||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84062) 2002 PQ117||||15 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84063) 2002 PC122||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84064) 2002 PK126||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84065) 2002 PQ128||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84066) 2002 PM133||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84067) 2002 PN135||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84068) 2002 PK138||||1 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84069) 2002 PL138||||1 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84070) 2002 PE139||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84071) 2002 PC142||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84072) 2002 PP142||||1 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84073) 2002 PY158||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (84074) 2002 PN163||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 84075 Петепатрицій (Peterpatricia)||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Ендрю Лов
|-
| (84076) 2002 QN||2002 QN||16 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84077) 2002 QH1||||16 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84078) 2002 QA2||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84079) 2002 QD5||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84080) 2002 QU7||||19 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84081) 2002 QH9||||19 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84082) 2002 QA18||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84083) 2002 QC18||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84084) 2002 QT21||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84085) 2002 QU24||||27 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84086) 2002 QW26||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84087) 2002 QR28||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84088) 2002 QQ29||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84089) 2002 QB38||||30 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (84090) 2002 QL40||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84091) 2002 QM45||||31 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84092) 2002 QR46||||31 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84093) 2002 QS46||||27 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84094) 2002 QB47||||30 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 84095 Девідджон (Davidjohn)||||20 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| 84096 Реджинальдгленайс (Reginaldglenice)||||17 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Ендрю Лов
|-
| (84097) 2002 RY1||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84098) 2002 RV2||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84099) 2002 RF3||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 84100 Farnocchia||||3 вересня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

84000